

Аган — річка у Ханти-Мансійському автономному окрузі, ліва притока Тромйогана
 Аган — селище, Нижньовартовський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область

Див. також 
 Новоаганськ